Нина Соколова:
 Соколова, Нина Васильевна (1912—2001) — инженер-полковник Военно-морских сил СССР, первая в СССР женщина-водолаз.
 Соколова, Нина Ивановна (Петровская; 1879—1928) — русская писательница и мемуаристка.
 Соколова, Нина Юрьевна (1916—1995) — советский и российский энтомолог и гидробиолог.